Jammerbach ist ein Gewässername:

 Jammerbach (Genfbach) oder Jammersbach, linker Zufluss des Genfbachs (zur Urft) vor Nettersheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Jammerbach (Hauptgraben), rechter Zufluss des dort noch Altbach genannten Hauptgrabens (zum Altarm Bie der Donau) in Katzelsdorf, Markt Tulbing, Bezirk Tulln, Niederösterreich